Synagoga w Górze Kalwarii (przy ul. Pijarskiej 10/12)
 Synagoga w Górze Kalwarii (przy ul. Pijarskiej 5)